Esistono più comuni francesi con questo nome

Noailhac – Aveyron
Noailhac – Corrèze
Noailhac – Tarn